Melchior Hala ist ein Pseudonym folgender Personen:

 I. M. Lange (eigentlich Hans Friedrich Lange; 1891–1972), deutscher Schriftsteller, Publizist und Verleger 
 Moritz Wulf Lange (* 1971), deutscher Hörspiel- und Romanautor